Europese weg 27
 Edison-schroefdraad, een bepaalde maat van een schroefdraad voor lampen
 Nimzo-Indisch, ECO-code voor een van de Sämisch varianten van deze schaakopening